

Cine y televisión 
 Flipper (1963), película dirigida por James B. Clark.
 Flipper (1996), película dirigida por Alan Shapiro.
 Flipper (1964), serie de TV de EE. UU.
 Flipper (1995), serie de TV de EE. UU.

Música 
 Flipper (1979-), banda de punk de EE. UU.

Ocio 
 Flipper o pinball, juego.